Spyker bezeichnet:
 Schloss Spyker, ältestes Schloss auf der Insel Rügen
 Spyker (Autohersteller), einen ehemaligen niederländischen Hersteller von Luxusfahrzeugen (bis 1926)
 Spyker Cars N.V., einen niederländischen Hersteller von Sportwagen (seit 1999)
 Spyker F1, ein ehemaliges Formel-1-Team des Herstellers Spyker Cars

Siehe auch:
 Spijker
 Spycker
 Spieker
 Spiker